Continent noir peut faire référence à :
 l'Afrique ou plus particulièrement à l'Afrique subsaharienne (désuet) ;
 « Continents noirs », une collection des éditions Gallimard.